

Aziende 
 Shelby Automobiles – casa automobilistica statunitense, fondata nel 1962 da Carroll Shelby
 SSC North America – casa automobilistica statunitense in precedenza nota come Shelby Super Cars, fondata nel 1999 da Jerod Shelby

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Shelby – census-designated place della Contea di Shelby, Alabama
Shelby – capoluogo della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
Shelby – census-designated place della Contea di Lake, Indiana
 Shelby – città della Contea di Shelby, Iowa
 Shelby – charter township della Contea di Macomb, Michigan
 Shelby – villaggio della Contea di Oceana, Michigan
 Shelby – township della Contea di Oceana, Michigan
 Shelby – città della Contea di Bolivar, Mississippi
 Shelby – capoluogo della Contea di Toole, Montana
 Shelby – villaggio della Contea di Polk, Nebraska
 Shelby – città della Contea di Orleans, New York
 Shelby – città della Contea di Richland, Ohio
Shelby – comunità non incorporata della Contea di Austin, Texas
 Shelby – città della Contea di La Crosse, Wisconsin

Persone 
 Carroll Shelby pilota automobilistico e imprenditore statunitense
 Richard Shelby politico statunitense

Altro 
 Shelby – album di Lil Skies del 2019
 Shelby – nome proprio di persona inglese
 Shelby Mustang – autovettura statunitense

Pagine correlate 
 Contea di Shelby